
 Tara – peso dell'imballaggio di una merce

Astronomia 
 5863 Tara – asteroide scoperto nel 1983

Geografia 
 Tara – città dell'Australia
 Tara – città del Giappone
 Tara – fiume nelle vicinanze di Taranto
 Tara – fiume del Montenegro
 Tara – fiume russo, immissario dell'Irtyš
 Tara – antica collina dei re di Irlanda, situata nella contea di Meath
 Tara – città russa nella regione di Omsk
 Tara – parco nazionale in Serbia

Musica 
 Tara – album degli Absu del 2001
 Tara – brano dei Banana Joe del 2018

Onomastica 
 Tara – nome proprio di persona inglese femminile

Religione 
 Tārā – Bodhisattva trascendente nel Buddhismo Vajrayāna
 Tārā – dea dell'induismo

Televisione 
 Tara – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Tara – protagonista della serie televisiva United States of Tara

Altro 
 Tara – pseudonimo della wrestler statunitense Lisa Marie Varon
 Tara – genere di ragni della famiglia Salticidae

Altri progetti

Pagine correlate 
 Tare